Роман Анреп:
 Анреп-Эльмпт, Роман Иосифович (1834—1888) — путешественник
 Анреп, Роман Карлович (1756—1807) — генерал-лейтенант.
 Анреп, Роман Романович (ум. 1830) — генерал-майор, его сын.